Die Scottish Football League Division Two wurde 1911/12 zum 19. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die neunzehnte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1911/12 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine mit derselben Punktausbeute gleich platziert. Die Meisterschaft gewann Ayr United. Einen Aufsteiger gab es in dieser Saison nicht. Den durch Rückzug von Port Glasgow Athletic freigewordenen Platz nahm der FC St. Johnstone ein.

Statistik

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1911/12 bei statto.com

Fußballsaison 1911/12
1911 12